Primera División 1951-1952 – torneo di calcio messicano
 Primera División 1951-1952 – torneo di calcio spagnolo